Открытый чемпионат Атланты 2014 — 27-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Атланте, США, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Также соревнование открывало мужскую часть сезона US Open Series того сезона.

В 2014 году турнир прошёл с 19 по 27 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Джон Изнер
 в парном разряде —  Эдуар Роже-Васслен и  Игорь Сейслинг

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал прошлогодний победитель Джон Изнер (№ 12 в мире на тот момент). Американец дошёл сумел защитить свой титул, переиграв в финале представителя Израиля Дуди Села. Представители США на домашнем турнире выигрывают уже 6 год подряд: до Изнера с 2009 по 2012 год победителями становились Робби Джинепри, дважды Марди Фиш и Энди Роддик.

В парном турнире победителем стала пара, которая была посеяна под первым номером, Вашек Поспишил и Джек Сок. Прошлогодние победители Эдуар Роже-Васслен и Игорь Сейслинг не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Джон Изнер обыграл  Дуди Села со счётом 6-3, 6-4.
 Изнер выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Села сыграл 2-й одиночный финал за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Вашек Поспишил /  Джек Сок обыграли  Стива Джонсона /  Сэма Куэрри со счётом 6-3, 5-7, [10-5].
 Поспишил выигрывает 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сок выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Атланты

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Июль 2014 года
2014